La Volta al País Basc 2018 va ser la 58a edició de la Volta al País Basc. La cursa es disputà en sis etapes entre el 2 i el 7 d'abril de 2018, amb inici a Zarautz i final a Eibar. Aquesta era la catorzena prova de l'UCI World Tour 2018.

Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) va ser el vencedor de la classificació general. Aconseguí el liderat després de la victòria en la contrarellotge individual de la quarta etapa i en les dues etapes de muntanya que faltaven per finalitzar la cursa va mantenir les diferències. Mikel Landa () i Ion Izagirre (Bahrain-Merida) van completar el podi.

Equips participants 
A la cursa hi prengueren part vint-i-dos, els divuit amb llicència World Tour, i quatre equips continentals professionals:

Etapes

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Classificacions finals

Classificació general

Classificacions secundàries

Classificació per punts

Classificació de la muntanya

Classificació dels joves

Classificació per equips

Evolució de les classificacions

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 itzulia.eus

2018
UCI World Tour 2018